Totoche : personnage de bande dessinée inventé en 1959 par Jean Tabary.
 Totoche : personnage de la bande dessinée La Famille Moutonet, de René Goscinny et Albert Uderzo.